Факультет соціології та управління (ЗНУ) — це факультет в структурі Запорізького національного університету.

Історія факультету 
Створений у серпні 2001 року факультет соціології та управління є одним із наймолодших у структурі Запорізького національного університету, провідним регіональним центром фундаментальної класичної підготовки соціологів, політологів, соціальних працівників та державних службовців. Формування наукових шкіл, педагогічного досвіду, системи цінностей та традицій відбулося на факультеті соціології та управління не лише протягом останніх років. Основу їх заклали викладачі кафедри соціології, політології та теорії управління, яку було створено на історичному факультеті ще 1995 року.

Засновником і першим деканом факультету соціології та управління був д.філос.н., проф. В.П.Бех. До середини 2003 року факультет складався лише з трьох підрозділів - деканату, кафедри соціології, кафедри політології та теорії управління. З 2003-2004 н.р. почала діяти кафедра теорії та практики управління. На першому етапі розвитку, під керівництвом декана проф. В.П.Беха, було сформовано структуру та  стратегію факультету, визначені напрямки наукової, навчальної та виховної концепції. В липні 2003 року проф. В.П.Бех був запрошений до Київського національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова на посаду директора Інституту соціальної роботи та соціального управління. 

Сьогодні він обіймає посаду першого проректора КНПУ ім.М.Драгоманова.
Упродовж серпня-листопада 2003 року виконувачем обов'язків декана факультету соціології та управління був д.і.н., проі. М.Д.Некоз, який пізніше став проректором з навчальної роботи ЗДУ. У 2004 році деканом факультету соціології та управління було обрано, на той час д.філос.н., доц., М.А.Лепського. На початку 2005-2006 н.р. на факультеті відбулися суттєві зміни. У складі керівництва факультету нині к.філос.н., доц. Т.Ф.Бірюкова, к.психол.н. Г.В.Бойко, к.соц.н., доц. Е.А.Гугнін, к.психол.н., доц. В.П.Хапілова, к.політ.н. Л.С.Хорішко, д.філос.н. Т.І.Бутченко.

Навчальна робота на факультеті соціології та управління планується і здійснюється відповідно до загальних вимог підготовки фахівців III-IV рівня акредитації, освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". У 2009 році всі чотири спеціальності: "Соціологія", "Політологія", "Соціальна роба" та "Державна служба" акредитлвано за IV рівнем - магістр.

Нині до структури факультету входять три кафедри.

Кафедра соціології була створена 2001 року. Завідувач - д.філос.н., проф. М.А.Лепський, який сформував свою наукову школу. Колектив кафедри готує фахівців за напрямом "Соціологія" зі спеціалізації: "Соціологія управління", "Соціологія політики", "Соціологія реклами та масових комунікацій". На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: ст.викладач Г.М.Корнієнко, к.філос.н. Т.Ф.Бірюкова, к.соціол.н. Е.А.Гугнін, к.філос.н. Н.О.Омельченко, к.філос.н. І.О.Кудінов, к.філос.н Н.С.Абаніна, Н.Ю.Кузьмичова, О.С.Сорокіна, І.В.Ротарева, І.В.Михайленко, С.О.Мофа, Ю.О.Приймак та ін. Загальна кількість кандидатів і докторів наук становить 82%. Значну роль у становленні кафедри свого часу відіграли: д.соц.н., проф. О.Л.Скідін та д.філос.н., проф. Р.О.Додонов.

Кафедра політології є однією із наймолодших з випускових кафедр на факультеті. Очолювала її до 2013 року к.філос.н., доц. Т.Є.Ніколаєва, яка сформувала свою політологічну школу. Нині завідувачем кафедри є к.і.н., доц. Є.Г.Цокур. Кафедра готує фахівців за напрямом "Політологія" зі спеціалізаціями "плітичний менеджмент та реклама" та "Політичне і державне управління". На кафедрі політології 11 викладачів, з яких один професор, доктор наук; 8 кандидатів наук, із них 2 доценти; один старший викладач, без ступеня, два асистенти. Провідними викладачами кафедри є к.і.н., доц. Є.Г.Цокур, д.політ.н., проф. О.М.Кіндратець, к.політ.н., доц. С.І.Кальцева, к.і.н., ст.викл. В.Ю.Заруба, к.і.н.,викл. Н.В.Горло, к.пол.н., доц. Л.С.Хорішко, ст.викл. С.К.Локарєв.

Кафедра соціальної філософії та управління створена у вересні 2001 року. Очолює кафедру д.філос.н., проф., академік Академії наук вищої освти, заслужений діяч науки і техніки України, державний службовець четвертого рангу В.І.Воловик. Він багато років очолює свою наукову школу, вихованцями якої стали знані науковці, доктори філософ. наук В.П.Бех, Р.О.Додонов, Л.Д.Кривега, М.А.Лепський, Е.В.Корабльова, С.І.Подмазін. Кафедра соціальної філософії та управління є провідним центром із підготовки кваліфікованих кадрів у галузі соціального й державного управління за напрямом "Соціальна робота" (спеціалізації "Управління соціальними процесами", "Управління персоналом") та за спеціальністю "Державна служба" (спеціалізація "Територіальне управління та місцеве самоврядування"). На кафедрі працюють 18 викладачів, з них кандидати і доктори наук становлять 95%. Провідні представники професорсько-викладацького складу кафедри: В.І.Воловик, Г.В.Бойко, Н.С.Калашник, Т.І.Бутченко, І.І.Капріцин, О.В.Краснокутський, О.С.Маліновська, О.В.Маловічко, О.П.Масюк, Г.О.Мірошниченко, О.М.Приймак, В.О.Скворець, В.П.Хапілова, І.С.Цапліна, І.Ю.Чайка. Співпрацюють з кафедрою В.А.Ребкало (д.філос.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України), С.І.Подмазін (д.філос.н., директор Запорізького обласного центру психології та соціології освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), а також А.В.Казачук (к.філос.н., начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області).

Із факультетом оціології та управління тісно пов'язаний життєвий шлях викладачів, які багато років працювали на факультеті, а тепер викладають в інших навчальних закладах України. Серед них: Р.О.Додонов, О.Л.Скідін, Г.О.Нестеренко, Н.В.Крохмаль, О.В.Горпинич та ін. Усі вони зробили значущий внесок у розвиток факультету.

Наукова робота викладачів факультету ведеться за різними тематичними напрямами, які демонструють коло наукових інтересів усіх викладачів.

На факультеті підготовкою аспірантів та докторантів займаються В.І.Воловик, М.А.Лепський, В.П.Бех, С.Л.Катаєв, Т.Є.Ніколаєва, які формують наукові школи на факультеті та активно працюють у спеціалізованих радах із захисту кандидатських та докторсьих дисертацій. У різні періоди було започатковано наукові школи, представники яких гідно підтримують їхній рейтинг у науковому правничому середовищі; серед таких - наукова школа з проблем соціальних технологій та прогнозування (М.А.Лепський), наукова школа з актуальних проблем політичної науки (Т.Є.Ніколаєва) та наукова школа "Детермінанти оптимізації суспільної свідомості незалежної України (В.І.Воловик). На факультетіздійснюється підготовка наукових кадрів вищої укваліфікації через мережу аспірантури та докторантури. З травня 2009 року на факультеті відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності "Соціальна філософія та філософія історії", головою якої є М.А.Лепський. За період існування факультету підготовлено й захищено 1 докторську та 27 кандидатських дисертацій.

На факультеті ведеться робота за держбюджетною темою "Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософії на гуманітарних факультетах ВНЗ". Керівник теми - В.І.Воловик.

Для апробації результатів наукових досліджень та популяризації соціогуманітарного знання факультет має такі наукові видання: "Культорологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини" (фаховий журнал з філософії та історії, гол.ред.В.І.Воловик); "Соціальна перспектива та регіональний розвиток" (гол.ред. М.А.Лепський); "Гуманітарний вісник" (фаховий журнал з філософії, член редколегії М.А.Лепський); Міжнародний науковий журнал "Людина.Влада.Закон" (член редколегії Е.А.Гугнін).

Наукові досягнення факультету відомі далеко за межами ЗНУ.

У 2003-2005 роках Запорізький національний університет (організатор - факультет соціології та управління) був базовим ВНЗ для проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з соціології, постійним членом журі якої є декан факультету соціології та управління д.філос.н., проф. М.А.Лепський. З 2001 року на факультеті соціології та управління діє політологічний клуб, засновником  та постійним ведучим якого є ст.викл. С.К.Локарєв. У засіданнях клубу в різні роки брали участь відомі політики та громадські діячі як України, так і зарубіжжя: І.Анісімова, С.Тігіпко, А.Гриценко, Ю.Тимошенко, Я.Сухий, С.Соболєв, І.Богословська, Б.Тарасюк, В.Литвин, С.Вакарчук, М.Томенко та ін. Брендом факультету стало проведення соціологічних досліджень загальнонаціонального та регіонального рівнів. Так, у 2008 році спільно з шістьома ВНЗ України було проведено загальнонаціональне дослідження "Політичний міф про розкол України". З 2003 року проводиться щорічне соціологічне дослідження мотивації вступу абітурієнтів до ВНЗ.

Напрями підготовки 
Факультет забезпечує отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок з наступних дисциплін:
 філософія;
 соціологія;
політологія;
 теорія управління;
 економіка;
 правознавство;
 психологія;
 інформаційні технології;
 ділова іноземна мова.

Контакти

Деканат факультету соціології та управління 
Декан: Бірюкова Тетяна Федорівна, кандидат філософських наук, доцент.

Заступники декана:

 з навчальної роботи: Заїка Олена Вікторівна, кандидат наук з державного управління, доцент
з виховної роботи: Маловічко Олена Владиславівна, кандидат філософських наук, доцент.
з наукової роботи: Капріцин Ігор Ілліч, доктор філософських наук, доцент.

Працівники деканату: Фахівець І категорії деканату факультету соціології та управління 

Адреса: 309 ауд., 6 корпус ЗНУ, вул. Жуковського, 55А

Кафедра соціальної філософії та управління 
 Завідувач кафедри: Бутченко Тарас Іванович
Адреса: 315 ауд., 4 корпус ЗНУ, вул. Дніпровська, 33А.
Контактний.

Кафедра соціології 

Завідувач кафедри: Скворець Володимир Олексійович, доктор філософських наук, професор. Адреса: 309 ауд., 4 корпус ЗНУ, вул. Дніпровська, 33А.
Контактний.

Кафедра політології 

Завідувач кафедри: Цокур Євгеній Георгійович, кандидат історичних наук, доцент.
Адреса: 313 ауд., 4 корпус ЗНУ, вул. Дніпровська, 33А.
Контактний.

Наукова діяльність факультету 

Високий рівень наукової, навчальної-методичної роботи факультету соціології та управління забезпечує професорсько-викладацький склад, представлений 9 докторами та 23 кандидатами філософських, соціологічних, політичних та історичних наук.

На факультеті успішно функціонують наукові школи, в рамках яких відбувається організація науково-дослідної роботи кафедр.

Викладачі факультету періодично представляють результати своєї науково-дослідницької роботи у фахових виданнях, активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях. Факультет соціології та управління виступає організатором та співорганізатором наступних міжнародних конференцій:

 Міжнародна науково-практична конференція “Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України”;
 Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді.
Факультет бере активну участь в організації щорічної наукової конференції “Науковий потенціал Запорізького національного університету та шляхи його розвитку”, що відбувається в рамках засіданнях трьох наукових секцій: “Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки”, “Соціальна філософія, соціальна робота та державне управління”, “Політологія”

Для апробації результатів наукових досліджень та популяризації соціогуманітарного знання на факультеті діють 4 наукових видання: “Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини” (ЗНУ, фаховий журнал з філософії та історії, гол. ред. В.І.Воловик); “Соціальна перспектива та регіональний розвиток” (ЗНУ, гол. ред. Лепский М.А.); “Гуманітарний вісник” (фаховий журнал з філософії, член редколегії Лепский М.А.); Міжнародний науковий журнал “Людина. Влада. Закон” (член редколегії Е.А.Гугнін).

З квітня 2009 року на факультеті соціології та управління працює Спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій К.17.051.05. – соціальна філософія та філософія історії (голова Ради – д.філос.н., доц. Лепский М.А., заступник голови – д.філос.н., проф. В.І.Воловик, вчений секретар – к.філос.н., доц. Т.І.Бутченко).

На факультеті виконується держбюджетна тема “Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософії на гуманітарних факультетах ВНЗ”. Керівник теми – завідувач кафедри соціальної філософії та управління д.філос. н., професор В.І. Воловик.

Викладачі факультету активно залучають студентів до участі в науково-дослідній роботі, зокрема роботі секцій щорічної студентської наукової конференції “Молода наука”, сприяючи підвищенню інтелектуального рівня та формуванню аналітичних здібностей, необхідних для формування високого рівня професіоналізму. На кожній кафедрі функціонують проблемні студентські групи, що здійснюють наукові розвідки в сфері суспільно-політичних наук.

На факультеті соціології та управління діє Політологічний клуб Запорізького національного університету, в рамках якого відбуваються постійні зустрічі студентів, викладачів з провідними політичними експертами, представниками політичних партій, керівниками органів влади, направлені на обговорення гостро актуальних суспільно-політичних проблем.

За сприяння КЗ “Центру патріотичного виховання молоді” обласної ради постійно проводяться круглі столи присвячені проблемам формування патріотизму студентської молоді.

Студентське життя 

Студенти факультету соціології та управління беруть активну участь в науковій діяльності та організації власного дозвілля. Цьому сприяє активна діяльність студентської рада факультету – орган студентського самоврядування. Студентська рада має наступну структуру – волонтерський сектор, культурно-масовий сектор, медіа-сектор, міжнародний сектор, сектор соціальної допомоги, сектор соціологічних досліджень, спортивний сектор, Ліга молодих політологів. Розгалужена структура Студентської ради сприяє реалізації інтересів, потреб студентів, надає можливість розвивати свої здібності та сприяє формуванню власної життєвої позиції та самореалізації.

Сектор соціологічних досліджень 

За 2009-2010 навчальний рік були проведені соціологічні дослідження:
«Патріотичне позиціонування студентів ЗНУ» (9.11.2009-20.11.2009). Дане дослідження було підготовлено до ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», яка проходила 26-27 листопада 2009 року.
«ВІЛ та СНІД: погляд очима студентів ЗНУ» (3.12.2009 — 7.12.2009). Дослідження було приурочено до Круглого столу „ВІЛ-СНІД – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ”, який проходив 10 грудня 2009 року.
У вересні 2009 року сектор соціологічних досліджень допомагав у проведенні опитування серед студентів міста Запоріжжя на тему: «Впровадження і користування міжнародними студентськими посвідченнями-дисконтами ISIC».

Культурно-масовий сектор 

Підготовка до загальноуніверситетського конкурсу “Дозвольте відрекомендуватися”.
Традиційне посвячення у студенти факультету соціології та управління на о. Хортиця.
Організація та проведення дня факультету, різноманітних конкурсів, концертів.

Спортивний сектор 

Організація участі студентів факультету у таких видах університетських змагань: чоловічий футбол, чоловічий та жіночий волейбол, чоловічий та жіночий баскетболу, шахи, шашки;

Сектор «Соціальна допомога» 

Допомога дітям з інтернату в неврологічному санаторії-профілакторії, що знаходиться в Шевченківському мікрорайоні.
Проведення заходів, спільно із студентами з інших факультетів Запорізького національного університету, спрямованих на соціальну допомогу незахищеним верствам населення.

Медіа-сектор 
Участь у виборах голови студентської ради ЗНУ
Участь у конкурсі «ЗНУ має талант».
Участь у Міжнародній науковій конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України».
Ювілейний гендерний ФОРУМ – 2010 “Гендерні проблеми сьогодення.
Участь у Майстер-класі «Сучасні просвітницькі методи роботи у сфері відповідального батьківства» (О.Лещенко, ст.викладач каф. соціальної педагогіки та психології)
Участь у закритій лекції для студентів ФСУ канадського політолога Фреда Ейдлі на тему: “Перешкоди на шляху реформування пострадянського сільського господарства”.
Участь у VII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”.

Науковий сектор 

 Інтернет-конференція “Криза в Україні: політичний, економічний та соціальний аспекти” (23 – 27 березня 2009)
 Круглий стіл за підсумками інтернет-конференції за участю представників облдержадміністрації та політичних партій. Взяли участь (як виступаючі) Коваленко Антон та Філіповський Віталій, як організатори:
 Участь у конференції «Патріотичне виховання молоді»: групове дослідження: «Патріотичне позиціонування студентів ЗНУ»  (9.11 — 20.11.09).
 Участь круглий стіл – ВІЛ/СНІД: погляд у майбутнє (проведення дослідження) (10.12.09).
 Участь у конкурсі Запорізької обласної адміністрації для обдарованої молоді в галузі науки.
 Круглий стіл на тему «Криза в Україні: причини та шляхи виходу» 8 квітня 2009 (організатор -  Інститут проблем управління ім. Горшеніна).
 Участь у програмі Контекст на ТРК «Запоріжжя» про Лігу молодих політологів.

Посилання 

 Неофіційна сторінка факультету 
 Сторінка факультету на сайті Запорізького національного університету

Факультети Запорізького національного університету
Запорізький національний університет